FINA (savez), međunarodni savez za vodene športove
Financijska agencija, institucija u vlasništvu Republike Hrvatske (nastala na temeljima Zavoda za platni promet)